rules.org